Ровчак:

Реки
 Ровчак, Андрей Яковлевич — украинский деятель в области сельского хозяйства, Герой Украины.

Реки ()
 Ровчак — приток Берестовицы в Черниговской области Украины
 Ровчак — приток Десны в Черниговской области Украины
 Ровчак — приток Убеди в Черниговской области Украины

А также
 Ровчак-Степановка — село в Носовском районе Черниговской области Украины
 Ровчаки — село в Конотопском районе Сумской области Украины.